Osoby:
 Charles Coulomb (1736–1806) – francuski wojskowy, inżynier i fizyk
Astronomia:
 (30826) Coulomb – planetoida
Fizyka i matematyka:
 Prawo Coulomba – podstawowe prawo fizyczne
 Kulomb – jednostka ładunku elektrycznego
Miejsca:
 Saint-Coulomb – miejscowość i gmina we Francji
Technika:
 „Coulomb” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej